Didiscus är ett släkte av svampdjur. Didiscus ingår i familjen Heteroxyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Didiscus